

Noms de lieux 
 Charlebourg est un quartier de La Garenne-Colombes, centré sur la Place de Belgique. 
 Charlebourg (tramway d'Île-de-France), une station de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France
 Pont de Charlebourg
 Charlesbourg est un arrondissement de Québec.

Notes et références